Смедли — фамилия. Известные носители:

 Смедли, Агнес — американская журналистка, писательница, борец за права женщин и освобождение Индии.
 Смедли, Брент — американский рок-музыкант, барабанщик группы Iced Earth.
 Смедли, Роб — британский гоночный инженер.
 Смедли, Уильям Томас — американский художник.